Trois navires de la Marine française portent le nom de Dumont d'Urville, d'après l'explorateur Jules Dumont d'Urville :
 le , un aviso colonial de classe Bougainville, lancé en 1931 ;
 le , un bâtiment de transport léger de classe Champlain lancé en 1981, placé en réserve spéciale en 2018 ;
 le , un patrouilleur hauturier de classe d'Entrecasteaux, entré en service en 2019.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française